Spangenberg är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Gottlieb Spangenberg (1704–1792), grundare av Evangeliska Brödraförsamlingen
 Cyriacus Spangenberg (1528–1604), tysk teolog och historiker

 Gottlieb Spangenberg (1847–1930), svensk liberal politiker
 Gustav Spangenberg (1828−1891), tysk målare
 Johann Spangenberg (1484–1550), tysk reformator
 Louis Spangenberg (1824−1893), tysk arkitekt och målare
 Nils Spangenberg (född 1956), svensk sångare, operaregissör och pedagog
 Peter Ludolph Spangenberg (1740–1794), tysk medicinare
 Wolfhart Spangenberg (1567–omkring 1636), tysk diktare

Tyska efternamn